Nikon D3500 — цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат начального уровня компании Nikon с  24.2-мегапиксельной КМОП-матрицы формата DX компании Nikon вышел 30 Августа, 2018. D3500 доступен с двумя видами объективов: с 18-55 мм за $499.95 или с 70-300mm за $849.95 на старте продаж. Эта модель сменила Nikon D3400.

В 2019 году D3500 получил награду TIPA в номинации Лучшая DSLR Camera.

Характеристики 
 КМОП-матрица формата DX размером 23,5 x 15,6 мм
 24,2-мегапикселя 
 Активный D-Lighting.
 Full HD и HD видео запись (до 60 кадров / с).
 До 5 кадров в секунду при непрерывной съемке.
 ISO чувствительность от 100 до 25 600.
 11-точечный модуль 3D Tracking Multi-CAM 1000 
 3D Color Matrix Metering II (совместимо только с объективами типов G и E).
 Bluetooth-соединение, не оборудован Wi-Fi.
 Совместимо с приложением Nikon SnapBridge.

Улучшение 
Nikon D3500 является преемником Nikon D3400 (17 августа 2016)
 на 45 г легче (460 г против 415 г).
 Увеличенное время автономной работы (1200 снимков против 1500 снимков).
 новая раскладка кнопок

Примечание

Ссылки 

 Карточка модели на Никон Россия
 Неделя с экспертом 

Цифрозеркальные фотоаппараты Nikon
APS-C фотоаппараты
Фотоаппараты, появившиеся в 2018 году